Савіньє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен
 Савіньє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Луара
 Савіньє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна